Civil War může být:

 anglický překlad pro občanskou válku

Videohry
 Civil War (videohra) – válečná hra z roku 1961 od studia Avalon Hill
 The History Channel: Civil War – A Nation Divided – válečná hra z roku 2003 vyvinutá studiem Cauldron

Hudba
 The Civil Wars – americká folková skupina založená v roce 2008
 Civil War (hudební skupina) – švédská power/heavy metalová hudební skupina založená v roce 2012
 Civil War (EP) – EP od skupiny Civil War
 Civil War (píseň) – píseň od Guns N' Roses
 The Civil Wars: A Tree Is Best Measured When It Is Down – opera vytvořená Robertem Wilsonen
 Civil War (album) – hudební album od skupiny Dillinger Four vydané v roce 2008
 The Civil War (album) – hudební album dua Matmos vydané v roce 2003

Televize
 The Civil War (seriál) – americký dokumentární seriál
 Civil Wars (seriál) – americký drama seriál